Paradise Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Paradise Creek (Lyons River), Nebenfluss des Lyons River (Gascoyne River) in Western Australia
 Paradise Creek (Salmond River), Nebenfluss des Salmond River in Western Australia
 Paradise Creek (Seymour River), Nebenfluss des Seymour River (O’Shannassy River) in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Paradise Creek (Brodhead Creek), Nebenfluss des Brodhead Creek in Pennsylvania

in Kanada:
 Paradise Creek (Bow River), Nebenfluss des Bow River in Alberta